Deemster bezeichnet:

 einen Richter auf der Insel Man (Vereinigtes Königreich), siehe Deemster
 eine britische Automobilmarke (1914–1923), siehe Deemster (Automarke)